Дже́нни Жак (; род. , Ковентри) — английская актриса.

Биография 
Дженни Жак родилась 28 февраля 1989 года в Ковентри.

Дебютировала на телевидении в 2009 году, снявшись в сериалах «Чисто английское убийство» и «Отчаянные романтики». С 2013 по 2014 год играла главную роль в сериале «Женщина-констебль». С 2015 по 2019 год снималась в сериале «Викинги».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Киноактрисы Великобритании